Leptinotarsa  — род жуков-листоедов из подсемейства хризомелины. Самым известным представителем группы является опасный вредитель картофеля — колорадский жук.

Описание

Личинка 
Личиночная стадия состоит из трёх — четырёх возрастов. Тело сильно выпуклое с дорсальной стороны и плоское с вентральной, длиной от 2,5 до 9,0 мм. Голова имеет только первичные щетинки. Верхняя губа с маленьким зубчиком на каждой стороне срединной выемки. На заднем крае переднеспинки имеются единичные щетинки. Средне- и заднеспинка состоят из явственного крылового склерита, несущим короткие щетинки, 2-х посттергальных склеритов, несущими по одной щетинке каждый, и следов претергальных склеритов. Эпиплевральные грудные склериты покрыты многочисленными крепкими щетинками. Тергальные склериты 1 — 7-го сегментов брюшка отсутствуют, на их месте имеются лишь очень короткие отдельные щетинки. Стигмы брюшных сегментов окружены бугровидно приподнятым стигмальным склеритом; эпиплевральные склериты довольно крупные, с несколькими щетинками; вентроплевральные склериты гораздо меньше, с двумя щетинками. Стерниты груди и брюшка с одним непарным срединным склеритом, несущим 4 — 6 щетинок, по бокам от него имеются ещё 5 — 8 щетинок, которые на последних сегментах разбиваются на две группы. Тергиты 8-го и 9-го сегментов брюшка имеют по одному непарному склериту, несущие на заднем крае крепкие щетинки. Коготки с крупным зубцом при основании.

Куколка 
Окукливание, как правило, происходит в почве или подстилке. Средний размер около 10 мм. Цвет от кремово-белых до желтоватых оттенков. Пигментация имеется в области дыхалец.

Имаго 
Тело длиной от 7 до 18 мм длиной и от 5 до 11 мм шириной; широко-овальное, выпуклое.
Загнутая вниз голова входит в переднегрудь до глаз. Усики 11-члениковые; третий членик в два раза длиннее второго. Жвалы короткие, толстые, туповершинные. Максиллярные щупики состоят из 4 сегментов (вершинный членик нижнечелюстных щупиков короче предшествующего).
Пронотум шире головы со слегка изогнутыми боковыми краями. Передние тазиковые впадины открытые. Щиток треугольный.
Ноги средних размеров. Бёдра слегка утолщённые. Голень расширяется к вершине. Коготки свободные от основания. Надкрылья овальные или продолговато овальные; шире, чем у края переднеспинки. Перед вершиной внутреннего края эпиплевр надкрылий имеется ряд волосков. Пять видимых стернитов имеют лёгкое опушение. Пенис изогнутый, цилиндрический; скрыт под надкрыльями. Половой диморфизм выражен: у некоторых видов небеременные самки слегка больше самцов; беременные — всегда значительно крупнее у всех видов.

Окраска очень сильно варьирует: от одноцветной до яркой с пятнами и полосами, с металлическим блеском или без него.

Биология и образ жизни 

Основой пищевой базы личинкам и взрослым насекомым служат растения из семейства Паслёновые, но есть и исключения. Так, растением-хозяином для Leptinotarsa lineolata являются представители рода Амброзия. Из-за пищевого рациона у некоторых представителей рода в гемолимфе синтезируется лептинотарсин — токсин схожий с диамфотоксином, выделяемым южноафриканскими листоедами рода .

Природными врагами для яиц и личинок представителей рода являются некоторые жужелицы, божьи коровки и настоящие щитники. Под надкрыльями некоторых видов Leptinotarsa паразитируют тромбидиформные клещи .

Несмотря на то, что многие представители рода являются сельскохозяйственными вредителями, Leptinotarsa juncta можно использовать для борьбы с сорняком .

Распространение 
Род происходит из западного полушария. Естественный ареал простирается от юго-запада США до Перу и Бразилии. Наиболее богата видами Мексика (29 видов). Из-за распространения картофеля и других паслёновых некоторые виды попали в Европу и Азию.

Таксономия

История описания 
Впервые название Leptinotarsa было упомянуто Огюстом Шеврола в каталоге Пьера Дежана, представляющим собой список наименований без описания. Но все шесть перечисленных видов рода получили статус «nomen dubium». В 1843 году название было ещё раз упомянуто Альсидом д’Орбиньи, но снова без кого-либо описания. Первая сто́ящая публикация о Leptinotarsa принадлежит Карлу Столю (1858 год), где он включил в род 9 видов без обозначения типового. В 1860 году Виктор Мочульский назначил Leptinotarsa heydeni типовым видом..

Статус «nomen nudum» получили 4 вида Polygramma, также перечисленные у Пьера Дежана. В списке P. decemlineata был синонимом P. juncta и считался типовым видом. Такой же статус получил род Myocoryna из перечня Дежана.

Список видов 
На данный момент в роде насчитывается более 40 видов.
Синонимы, обозначенные символом «♠», взяты из книги Жака Ричарда «The Potato Beetles: The Genus Leptinotarsa in North America (Coleoptera, Chrysomelidae)»
Синонимы, обозначенные символом «», взяты по данным сайта Pests and Diseases Image Library

B

C

D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 syn. Chrysomela decemlineata Say, 1824 ♠ 
 syn. Doryphora decemlineata Say, 1824 
 syn. Leptinotarsa multitaeniata Stål, 1859 
 syn. Leptinotarsa intermedia Tower, 1906 ♠ 
 syn. Leptinotarsa oblongata Tower, 1906 ♠ 
 syn. Leptinotarsa rubicunda Tower, 1906 ♠ 
 syn. Polygramma decemlineata Mlelié, 1990 
 
 syn. Chrysomela defect (Stål), 1859 
 syn. Myocoryna defecta Stål, 1859 ♠

E

F 
 
 syn. Polyspila flavitarsis Guérin-Méneville, 1855 ♠

H 
 
 syn. Doryphora haldemani Rogers, 1856 ♠

J 
 
 syn. Chrysomela juncta Germar, 1824 ♠ 
 syn. Polygramma juncta Dejean, 1836 
 syn. Doryphora juncta Rogers, 1854 
 syn. Myocoryna juncta , 1873

L 
 
 
 syn. Chrysomela lineolata Stål, 1863 ♠

M 
 
 syn. Myocoryna melanothorax Stål, 1859 ♠
 
 
 syn. Myocoryna multilineata Stål, 1859 ♠

N

O 
 
 syn. Doryphora obliterata Chevrolat, 1833 ♠

P 
 
 syn. Myocoryna peninsularis Horn, 1894 ♠

R 
 
 syn. Doryphora rubiginosa Rogers, 1854 ♠

S

T 
 
 syn. Leptinotarsa undecemlineata texana Schaeffer, 1906

U 
 
 syn. Polygramma undecimlineata Chevrolat, 1836 
 syn. Myocoryna signaticollis Stål, 1859 ♠ 
 syn. Myocoryna undecemlineata Stål, 1859 ♠ 
 syn. Chrysomela signaticollis (Stål), 1863 
 syn. Chrysomela undecemlineata (Stål), 1863 
 syn. Leptinotarsa signaticollis Jacoby 1883 
 syn. Leptinotarsa angustovittata Jacoby 1891 ♠ 
 syn. Leptinotarsa diversa Tower, 1906 ♠

V 
 
 syn. Myocoryna violascens Stål, 1859 ♠

Z

Примечания

Литература

Ссылки 
 False Potato Beetle
 Haldeman’s Green Potato Beetle
 Reddish Potato Beetle
 Texas False Potato Beetle
 Колорадский жук Leptinotarsa decemlineata (Chrysomelidae: Chrysomelinae) — атлас листоедов России — К. Г. Ткаченко & П. В. Корзунович
 Путеводитель по насекомым Северной Америки «BugGuide»

 
Роды жесткокрылых